São Domingos do Maranhão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Domingos do Maranhão (ort), 
 São Domingos do Maranhão (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar